Grupp D i Copa América Centenario avgjordes under perioden 6–14 juni 2016.

Matchresultat

Tabeller

Panama mot Bolivia

Argentina mot Chile

Chile mot Bolivia

Argentina mot Panama

Chile mot Panama

Argentina mot Bolivia

Referenser

Grupp D